The Irony of Fate – cortometraggio del 1910 diretto da Harry Solter
The Irony of Fate – cortometraggio del 1912 diretto da Albert W. Hale
The Irony of Fate – cortometraggio del 1912 diretto da Bert Haldane